Exor (przedsiębiorstwo)
 alternatywa wykluczająca